Salassa (Italië), een gemeente in Italië
Salassa (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen